Suguri ist der Familienname folgender Personen:

 Fumie Suguri (* 1980), japanische Eiskunstläuferin
 Hiromasa Suguri (* 1976), japanischer Fußballspieler